Fremuth ist der Familienname folgender Personen:
 Michael Lysander Fremuth (* 1979), deutscher Jurist und Menschenrechtsexperte
 Walter Fremuth (1932–2022), österreichischer Manager der Bank- und Energiewirtschaft
 Wolfgang Fremuth (* 1954), deutscher Biologe und Leiter der Fachabteilung Europa der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt